Abbas Ibn Firnas – scienziato e inventore spagnolo
Ibn Firnas – cratere lunare